Afar bezeichnet

 Afar (Volk), ein Hirtennomadenvolk in Nordost-Afrika
 Afar (Sprache), die Sprache dieses Volkes
 Afar (Region), eine Verwaltungsregion in Äthiopien
 Afar-Dreieck, eine Tiefebene in Äthiopien, Eritrea und Dschibuti